Мізе́рний — українське прізвище.

 Мізерний Анатолій Васильович (1962) — український фотохудожник, фотограф, журналіст.
 Мізерний Дмитро Ілліч (1936—1989) — радянський футболіст, тренер та футбольний арбітр.
 Мізерний Мартин Васильович (1910—1949) — український військовик, сотник та майор УПА.